Neumüller, teilweise auch Neumueller, ist der Familienname folgender Personen: 
 Benno Neumüller (* 1961 oder 1962), deutscher Sportjournalist
 Bernhard Neumüller (* 1958), deutscher Chemiker und Hochschulprofessor
 Else Neumüller (1875–1934), deutsche Porträt- und Genremalerin, Kunstlehrerin
 Georg Neumüller (1885–1953), österreichischer Vortragskünstler, Komiker und Volkssänger
 Hans Neumüller (1908–1953), österreichischer akademischer Maler
 Heinz Neumüller (1920–1998), deutscher Manager und Gründer der CeWE Color AG & Co. OHG
 Josef Neumüller österr. Hochschulprofessor
 Julius F. Neumüller (1886–1971), amerikanischer Hochschulprofessor der Optometrie, Stifter und Ehrenbürger der Stadt Regensburg
 Moritz Neumüller (* 1972), österreichischer Kurator, Kunsterzieher und Medientheoretiker
 Otto-Albrecht Neumüller (* 1930), deutscher Chemiker, Herausgeber des Römpp Lexikon Chemie
 Otto Neumüller (* 1908), österreichischer Kanute
 Robert Neumüller (* 1959), österreichischer Kameramann, Regisseur und Drehbuchautor
 Volker Neumüller (* 1969), deutscher Musikmanager
 Willibrord Neumüller (1909–1978), österreichischer Benediktiner, Historiker

Siehe auch:
 Mathieu Neumuller (* 2003), französisch-madagassischer Skifahrer